Extinction – album del 1990 dei Nausea
Estinzione (Extinction) – episodio della serie televisiva Star Trek: Enterprise
Extinction – film del 2014 diretto da Adam Spinks
Extinction - Sopravvissuti (Extinction) – film del 2015 diretto da Miguel Ángel Vivas
Extinction – videogioco del 2018 pubblicato da Maximum Games
Extinction – film del 2018 diretto da Ben Young